Засы́пкина — русская фамилия, женская форма фамилии Засыпкин.

Известные носители 
 Засыпкина, Мария Юрьевна (род. 1985) — российская спортивная гимнастка и тренер.
 Засыпкина, Светлана (род. 1970) — советская актриса и спортивная гимнастка.

Примечания